Mirto (licor)un licor molt popular i tradicional a les illes de Sardenya i Còrsega
 Mirto (mitologia), segons la mitologia grega, heroïna filla de Meneci, i per tant, germana de Pàtrocle
 Mirto (Sicília), municipi a la ciutat metropolitana de Messina (Itàlia)